Lingua dororo – lingua estinta
 Dororo – manga di Osamu Tezuka
Dororo – personaggio del manga omonimo
 Dororo – personaggio del manga ed anime Keroro
 Dororo – film giapponese del 2007